

Földrajz
Magyarország
Aggszentpéter, Fejér megyei Besnyő külterülete
Hegyhátszentpéter, Vas megye
Kajászószentpéter, Fejér megyei Kajászó neve 1950-ig
Kemenesszentpéter, Veszprém megye
Mosonszentpéter, Jánossomorja egykori része, Győr-Moson-Sopron megye
Őriszentpéter, Vas megye
Pogányszentpéter, Somogy megye
Rácszentpéter, a Fejér megyei Ercsi külterülete
Sajószentpéter, Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Szentpéter-Dörgicse, Veszprém megyei Dörgicse része
Szentpéterfa, Vas megye
Szentpéterfölde, Zala megye
Szentpéterszeg, Hajdú-Bihar megye
Szentpéterúr, Zala megye

Románia
Barcaszentpéter (rom. Sânpetru, ném. Petersburg), Brassó megye
Homoródszentpéter (rom. Petreni), Hargita megye
Kisszentpéter (rom. Sânpetru Mic), Temes megye
Szentpéter, egykori falu, ma Kolozsvár része
Nagyszentpéter (rom. Sânpetru Mare), Temes megye
Németszentpéter (rom. Sânpetru German), Arad megye
Szentpéterfalva, Hunyad megye
Szentpéterfalva, Szilágy megye
Szentpéterivölgy (rom. Valea Sânpetrului), Maros megye
Uzdiszentpéter (rom. Sânpetru de Câmpie, ném. Petersdorf), Maros megye

Szlovákia
Detrekőszentpéter (szk. Plavecký Peter, ném. Blasenstein-Sankt-Peter), Nagyszombati kerület, Szenicei járás
Komáromszentpéter (szk. Svätý Peter), Nyitrai kerület, Komáromi járás
Nógrádszentpéter (szk. Pôtor), Besztercebányai kerület, Nagykürtösi járás
Szentpéter (szk. Liptovský Peter), Liptószentmiklósi járás
Vágszentpéter (szk. Svätý Peter pri Váhu), Galgóc része, Galgóci járás

Oroszország
Szentpétervár (ru. Санкт-Петербург), Oroszország balti-tengeri kikötővárosa

lásd még: Szent Péter tiszteletére felszentelt szenthelyeket

Történeti földrajz
Szentpéter, középkori falu Székelykál határában, Maros megyében

Személyek
Aranyszavú Szent Péter (kb. 380-450) római egyházi író
Szent Péter apostol

Családnévként
Cseh Szent-Péteri Jónás író
Szentpéteri Csilla (1965) zongoraművész
Szentpéteri Gyula magyar labdarúgó-játékvezető.
Szentpéteri József régész
Szentpéteri Tibor (1942) Ferenczy Noémi-díjas iparművész
Szentpéteri Viktor (1979) magyar labdarúgó